Bigot ist der Familienname folgender Personen:

 Armand Bigot (1934–2011), französischer Vielseitigkeitsreiter
 Bernard Bigot (1950–2022), französischer Chemiker und Physiker
 Christophe Bigot (* 1965), französischer Diplomat
 Eugène Bigot (1888–1965), französischer Komponist, Dirigent und Musiklehrer
 Félix-Julien-Jean Bigot de Préameneu (1747–1825), französischer Jurist und Minister
 Georges Bigot (1860–1927), französischer Karikaturist und Illustrator
 Guillaume Bigot (1502–um 1550), französischer Dichter, Philosoph und Arzt
 Jacques Marie Frangile Bigot (1818–1893), französischer Entomologe
 Jean-Lou Bigot (* 1966), französischer Vielseitigkeitsreiter
 Jules Bigot (1915–2007), französischer Fußballspieler, -trainer und -funktionär
 Louis Bigot (1913–1996), französischer Schachspieler
 Marie Bigot (1786–1820), französische Pianistin und Komponistin
 Marie Healy Bigot (1843–1936), französische Schriftstellerin, bekannt unter dem Pseudonym Jeanne Mairet
 Quentin Bigot (* 1992), französischer Hammerwerfer
 Trophime Bigot (1597–1650), französischer Maler

Siehe auch:
 Bigot de Saint-Quentin
 Bigott
 Pigot